170-я пехотная дивизия (Германия)
 170-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1939
 170-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1942